Адам Ріппон — американський фігурист
Бек Ріппон — австралійська ватерполістка 
 Мел Ріппон — австралійська ватерполістка